Поті́к (, , , ) -

 Неперервний рух маси чи великої кількості кого- чи чого-небудь, що характеризується напрямками у кожній своїй точці. Наприклад, річка, струмок, потік рідини, пульпи, лавовий потік, селевий потік, потік гідросуміші, повітряний потік, людський потік, потік світла, звуків тощо.
 Вид організації руху предметів обробки із безперервним послідовним виконанням операцій у виробництві (потоковий метод, потокове виробництво).
 Об'єднання академічних груп учнів (студентів) для організації навчального процесу (читання лекцій, приймання екзаменів тощо).

Топоніми

Потік — село в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства

Села:
 Потік — Закарпатська область, Хустський район
 Потік — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Потік — Київська область, Обухівський район, Миронівська громада, до 2020 року входило до Миронівського району
 Потік — Львівська область, Самбірський район
 Потік — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район
Річки:
 Потік — річка в Черкаській області Україні, права притока Тясмину

Наукові терміни 

 Водотік
 Потік частинок
 Потік вектора
 Потік енергії
 Потік даних
 Магнітний потік
 Екологічний потік
 Грошовий потік
 Селевий потік
 Лавовий потік
 Потік рідини
 Безнапірний потік (Самоплив)
 Напірний потік
 Світловий потік
 Тепловий потік
 Потік Куетта
 Потік випромінювання
 Потік (психологія)
 Хімічний потік

У математиці 
 Потік (інтуїціонізм)
 Потік у графі
 Потік векторного поля через поверхню.
 Фазовий потік диференційного рівняння.

У телекомунікаціях і програмуванні 
 Потік даних
 Потік (програмування)
 Потік (Windows)

Газопроводи 
 Білий потік
 Блакитний потік
 Північний потік
 Південний потік

Окремі різновиди потоку 

ПОТІК БЕЗНАПІРНИЙ, САМОПЛИВ — потік, який має місце при безнапірному русі — рухається без напору, під дією власної ваги, не заповнюючи всього об'єму труби, тунелю.

При нафтовидобутку — потік рідини, п'єзометрична лінія для якого збігається з вільною поверхнею потоку, тобто розміщена нижче верхньої межі пласта продуктивного. Безнапірний потік може бути закритим або відкритим. Протилежне: потік напірний.

ПОТІК БЕЗНАПІРНО-НАПІРНИЙ — при нафтовидобутку — поєднання потоків напірного і безнапірного на різних ділянках пласта.

ПОТІК ВИПРОМІНЮВАННЯ — повна енергія, яка переноситься світлом (або іншим випромінюванням) за одиницю часу через дану поверхню. Поняття П.в. застосовується для проміжків часу, значно більших, ніж період світлових коливань. Син. — променистий потік, потужність випромінювання.

ПОТІК ДВОРІДИННИЙ — окремий послідовний рух двох рідин різних фізичних властивостей в одному потоці (наприклад, при витісненні нафти водою, послідовно-му перекачуванні різних нафтопродуктів у продуктопроводах тощо).

ПОТІК КУЕТТА — плоский потік між двома паралельними площинами із заданою відстанню між ними і відносною швидкістю їх руху.

ПОТІК ЛІНІЙНИЙ (ОДНОМІРНИЙ) — рух рідини або газу в поровому середовищі, коли сукупність усіх траєкторій складається з паралельних прямих ліній і в кожному плоскому перерізі до напряму руху швидкості фільтрації у всіх точках не тільки паралельні, а й рівні між собою. Див. потік прямолінійно-паралельний.

ПОТІК НАНОСІВ — явище масового переміщення вздовж берега уламкового матеріалу. П.н. протягом тривалого часу зберігає один напрямок. Розрізняють П.н. донний та бе-реговий. П.н. відіграє важливу роль в утворенні акумулятивних берегових форм, наприклад, кіс, пересипів тощо.

ПОТІК НАПІРНИЙ — 1) Потік, що має місце при напірному русі. 2) Потік рідини, п'єзометрична лінія для якого розміщена вище непроникної покрівлі пла-ста продуктивного. Протилежне: потік безнапірний.

ПОТІК НАПІВНАПІРНИЙ — потік, у межах однієї ділянки якого є напірний рух, а в межах іншої — безнапірний рух. Наприклад, у циркуляційній системі свердловини. Див. потік безнапірно-напірний.

ПОТІК НЕУСТАЛЕНИЙ (НЕСТАЦІОНАРНИЙ) — потік, параметри якого змінюються в часі.

ПОТІК ОДНОВИМІРНИЙ — прямо-лінійно-паралельний (плоско-паралельний, паралельно-струминний) потік рідини (чи газу), якому притаманна прямолінійність і паралельність траєкторій руху всіх частинок рідини і параметри якого є функцією тільки однієї просторової координати.

ПОТІК ОДНОВИМІРНИЙ З ОСЬОВОЮ (ЧИ ЦЕНТРАЛЬНОЮ) СИМЕТРІЄЮ) — потік по прямих лініях, що радіально сходяться в одній точці на площині (чи в центрі сфери) і параметри якого є функцією радіус-вектора (чи), де x, y, z — просторові координати. Перший потік ще називають одновимірним осесиметричним потоком, а другий — одновимірним центральносиметричним потоком. Поняття використо-вуються в підземній гідрогазомеханіці.

ПОТІК ПЛОСКИЙ (ДВОВИМІРНИЙ) — рух рідини чи газу, коли всі їх частинки переміщуються в площинах паралельно пев-ній нерухомій площині, при цьому характер руху частинок рідини в цих площинах однаковий.

ПОТІК ПЛОСКОРАДІАЛЬНИЙ — потік рідини, частинки якого рухаються паралельно одній і тій самій площині, наприклад, підошві пласта продуктивного (тобто потік плоский), i радіально сходяться в одній точці. Такий потік має місце при русі рідини в горизонтальному пласті проду-ктивному до свердловини гідродинамічно досконалої. П.п. є двовимірним потоком, бо для характеристики його в кожній точці пласта необхідно знати дві декартові координати x, y. Оскільки частинки радіально сходяться в одній точці (в центрі свердловини на площині), то його можна описати одним радіусом-вектором, тобто цей потік є одновимірним з осьовою си-метрією (інакше одновимірним осесиметричним потоком).

ПОТІК ПРЯМОЛІНІЙНО-ПАРАЛЕЛЬНИЙ — потік, для якого характерна прямолінійність і паралельність траєкторій руху всіх частинок рідини, причому для потоку усталеного в будь-якому перпендикулярному до напрямку руху перерізі швидкості фільтрації не тільки паралельні, але й рівні між собою. Такий потік ще називають одновимірним, плоскопаралельним, паралельно-струминним.

ПОТІК РІДИНИ — рух рідини в руслі, у пористому сере-довищі або у вигляді вільного струменя.

ПОТІК СУСПЕНЗІЙНИЙ — 1) Потік рідини із суспендованими частинками. 2) Гравітаційний рух (течія) суспензії по дну водойми (русла). Для формування суспензійного потоку необхідно, щоб різниця між густиною рідкої фази (води) і густиною суспензії була не менша за 0,1 кг/м³.

ПОТІК СФЕРИЧНО-РАДІАЛЬНИЙ — потік тривимірний, траєкторії частинок якого прямолінійні й радіально сходяться в одній точці. Характеризується центральною симетрією, тобто він є потоком одновимірним з центральною симетрією.

ПОТІК ТРИВИМІРНИЙ (ПРОСТОРОВИЙ)- потік, траєкторії частинок якого не паралельні якійсь площині, а для його характеристики необхідно знати три декартові координати x, y, z.

ПОТІК УСТАЛЕНИЙ (СТАЦІОНАРНИЙ) — потік, параметри якого не змінюються в часі.

ПОТІК ФІЛЬТРАЦІЙНИЙ — потік (напірний або безнапірний), який має місце при русі рідини через пористе середовище.

ПОТІК, ЯКИЙ НЕСЕ ЗАВИСЬ — потік гідросуміші.

Див. також 
 Поток (значення)
 Чорний Потік
 Золотий Потік
 Потужність потоку рідини
 Кінематично подібні потоки

Література